Clio är ett släkte av snäckor. Clio ingår i familjen Cavoliniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor